Beta može biti:
 Beta (β), slovo grčkog alfabeta
 Beta (biljni rod), rod biljaka Chenopodiaceae
 Novinska agencija BETA, novinska agencija u Srbiji
 Beta (financije) u ekonomiji predstavlja mjeru sistematskog odnosno tržišnog rizika investicija.

Izvori